MDSB steht für:
 S-Bahn Mitteldeutschland
 Sabana de la Mar Airport (ICAO-Code), Flughafen von Sabana de la Marl, Hato Mayor, Dominikanische Republik, siehe Liste der Flughäfen in der Dominikanischen Republik

Abkürzung